Thompsonula är ett släkte av kräftdjur. Thompsonula ingår i familjen Thompsonulidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Thompsonula